Christian Friberg (ur. 8 września 1994) – amerykański skoczek narciarski, reprezentant Saint Paul Ski Club, młodzieżowy medalista mistrzostw kontynentu.

Przebieg kariery 
Na międzynarodowej arenie zadebiutował 28 stycznia 2011 roku w Otepää podczas zawodów mistrzostw świata juniorów. Zajął w nich 31. miejsce. W styczniu 2012 wystartował w młodzieżowych mistrzostwach kontynentu. Zwyciężył zarówno w zawodach drużynowych, jak i indywidualnie. W sezonie 2011/2012 zadebiutował w zawodach FIS Cup. Pierwsze punkty zdobył po mistrzostwach Ameryki Północnej. W konkursie w Predazzo zajął 21. miejsce. 12 lutego 2012 wystartował po raz pierwszy w Pucharze Kontynentalnym. Na skoczni w Iron Mountain zajął 18. miejsce. W styczniu 2013 zdobył srebrny medal w kategorii juniorskiej Mistrzostw Ameryki Północnej w Skokach Narciarskich 2013.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty C. Friberga na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów FIS Cup 
  Eau Claire – 12 lutego 2016 (3. miejsce)
  Eau Claire – 13 lutego 2016 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Amerykańscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1994